Сульфид сурьмы(III) — бинарное неорганическое соединение сурьмы и серы с формулой SbS, серые кристаллы или оранжево-красный аморфный порошок, практически нерастворимые в воде.

Получение 

 В природе встречается минерал антимонит — SbS

 Сплавление сурьмы с серой:

 Пропускание сероводорода через подкисленный раствор трихлорида сурьмы:

Физические свойства 

Сульфид сурьмы(III) образует оранжево-красный аморфный порошок или
серые кристаллы ромбической сингонии, пространственная группа P bmn, параметры ячейки a = 1,1229 нм, b = 1,1310 нм, c = 0,3839 нм, Z = 4.

Практически нерастворим в воде, p ПР = 89,66.

Тонкодисперсный порошок пирофорен.

Химические свойства 

 Разлагается концентрированными кислотами:

 Окисляется горячими серной и азотной кислотами:

 Реагирует с концентрированными щелочами:

 Окисляется кислородом воздуха при прокаливании:

 Медленно реагирует с хлором:

 Восстанавливается металлическим железом:

 С сульфидами щелочных металлов образует тиоантимониты:

Применение 

 Полупроводниковые материалы.
 Применяется в пиротехнических тёрочных составах, например, спичках.

Литература 
 
 
 
 

Соединения сурьмы
сурьма